Jiří Veselý era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Jelle Sels ha sconfitto Vasek Pospisil con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Jiří Lehečka (secondo turno, ritirato)
  Jeffrey John Wolf (quarti di finale)
  Hugo Gaston (semifinale)
  Richard Gasquet (primo turno)

  Quentin Halys (ritirato) 
  Hugo Grenier (primo turno) 
  Norbert Gombos (quarti di finale) 
  Tomáš Macháč (quarti di finale)

Qualificati 

  Jurgen Briand (semifinale)
  David Poljak (primo turno)
  Alexis Gautier (primo turno)

  Mathias Bourgue (secondo turno) 
  Valentin Royer (secondo turno) 
  Jules Marie (secondo turno)

Lucky loser 

  Kenny de Schepper (secondo turno)

Wildcard 

  Arthur Fils (primo turno)
  Vasek Pospisil (finale)

  Clément Tabur (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internationaux de Tennis de Vendée 2022